Selnik (kajkavski Selnek) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ludbrega, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 905 stanovnika te 273 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 844 stanovnika.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji